Del Rey (Californië)
 DelRey (bedrijf), een Belgische chocoladeproducent
 Del Rey Books, een Amerikaanse uitgever
 Ford Del Rey

Personen met de achternaam Del Rey
 Lana Del Rey Amerikaanse singer-songwriter
 Lester del Rey Amerikaans sciencefictionschrijver en redacteur